Pulse-Density Modulation
 PDM Chrome Cassettes
 PDM
 PDM – Zarządzanie danymi produktu (ang. Product Data Management)
 PDM – holenderska grupa kolarska